Hindernis steht für:

im Sport:
 zu überwindende Vorrichtung bei einem Hindernislauf
 zu überwindende Vorrichtung im Pferdesport; siehe Hindernis (Pferdesport)
 zu überwindende Vorrichtung für Skater; siehe Obstacle
 zu überwindende Vorrichtung auf einer Hindernisbahn
 im Wasser hängendes Hindernis beim Hindernisschwimmen
Weiteres:
 ein Objekt, das den Luftverkehr stört, siehe Luftfahrthindernis
 ein Objekt, das den freien Abfluss von Wasser stört, siehe Abflusshindernis
 ein Objekt als Wanderhindernis für Fische, siehe ökologische Durchgängigkeit
 Ehehindernis, Rechtsbegriff 
 Grenzhochspannungshindernis, Zaun
 Innovationshindernis, Wirtschaftsbegriff
 Verfolgungshindernis, Rechtsbegriff 

Siehe auch:
 Barriere
 Hindernisrennen
 Hürde
 Schikane (Begriffsklärung)
 Schikane (Verkehr)
 Stau
 Verklausung